Una netlabel è un'etichetta che distribuisce musica online in formato digitale (per lo più MP3 o Ogg).
Le netlabel spesso funzionano come le tradizionali etichette discografiche nel produrre e promuovere album o compilation.
La principale differenza è che le netlabel in genere mirano allo scaricamento gratuito (vi sono tuttavia anche casi di netlabel che vendono i propri prodotti) al posto della produzione di supporti materiali quali CD, dischi in vinile, Musicassetta o DVD.

Molto spesso i brani sono pubblicati sotto licenze quali Creative Commons che ne incoraggiano la condivisione.

Storia 

La storia delle netlabel è legata alla diffusione del formato MP3 verso la fine degli anni '90.

Tra le prime netlabel troviamo la Kosmic Free Music Foundation (attiva dal 1991 al 1999), Five Musicians (attiva dal 1995 al 2000), Monotonik (attiva dal 1996), Tokyo Dawn Records (attiva dal 1997), deepindub (attiva dal 1999), Lo-fi Pleasure Nel Label (attiva dal 2001) e Quantum Bit (attiva dal 2007 al 2018).

Oggi 

All'inizio le netlabel trattavano prevalentemente musica elettronica ma ora esistono netlabel per ogni genere.

All'interno del mercato discografico le netlabel restano un fenomeno di nicchia, tuttavia hanno acquistato molta importanza nella diffusione di musica underground grazie alla pratica sempre più diffusa del download e dell'ascolto in streaming di brani musicali.

Voci correlate 
 Etichette indipendenti
 Creative Commons
 Podcasting

Collegamenti esterni

Liste di Netlabel 
 
 
 
 

Etichette discografiche
Podcasting
Mass media digitali
Audio digitale